Xavier Pascual ist der Name folgender Personen:

* Xavier Pascual Fuertes (* 1968), spanischer Handballspieler und -trainer
 Xavier Pascual Vives (* 1972), spanischer Basketballtrainer